Кругловище (Круговище) — река в России, протекает в Володарском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 9,2 км по левому берегу реки Сейма. Длина реки составляет 10 км.

Исток реки в болотах юго-западнее озера Пырское и в 10 км к северо-востоку от Володарска. Течёт на юго-запад по ненаселённому заболоченному лесу. Впадает в Сейму у посёлка совхоза Сейма (входит в административную черту Володарска). На последних километрах течения частично пересыхает.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Горбатов до водомерного поста Новинки (устье), речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010301312110000034056
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003405
 Код бассейна — 09.01.03.013
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Сеймы
Реки Володарского района (Нижегородская область)